Thulamela (officieel Thulamela Local Municipality) is een gemeente in het Zuid-Afrikaanse district Vhembe.
Thulamela ligt in de provincie Limpopo en telt 618.462 inwoners.

Hoofdplaatsen 
Het nationaal instituut voor de statistiek, Stats SA, deelt sinds de census 2011 deze gemeente in in 227 zogenaamde hoofdplaatsen (main place)

Gemeente in Limpopo
Gemeente in Zuid-Afrika